Цхадая — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цхадая, Манучар (род. 19 марта 1985) — грузинский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.
 Цхадая, Николай Денисович (род. 20 октября 1950) — профессор, ректор Ухтинского государственного технического университета (1997—2018).